Der Super Bowl XXXIII war der 33. Super Bowl, das Endspiel der Saison 1998 der National Football League (NFL) im American Football. Am 31. Januar 1999 besiegten die Denver Broncos, der Meister der American Football Conference (AFC), die Atlanta Falcons, den Meister der National Football Conference (NFC), im Pro Player Stadium in Miami mit 34:19. Zum Super Bowl MVP wurde der 38-jährige Quarterback der Broncos, John Elway, gewählt, der danach seine Karriere beendete. Die Broncos, die im vorherigen Jahr den Super Bowl XXXII gewonnen hatten, verteidigten so ihren Titel.

Hintergrund 
Der Super Bowl XXXIII war der achte der im Großraum Miami ausgetragen wurde.
Für die Denver Broncos war es bereits die sechste Teilnahme an einem Super Bowl. Nachdem die ersten vier Finalteilnahmen mit zum Teil deutlichen Niederlagen endeten konnten die Broncos im Vorjahr den Super Bowl XXXII gewinnen und so das Image als ewiger Verlierer ablegen. Die Broncos verfügten über eine der besten Offenses der NFL. Besonders Runningback Terrell Davis mit 23 Touchdowns und Quarterback John Elway mit 22 Touchdownpässen bei lediglich zehn Interceptions gehörten zu den besten Spielern der Saison. Die ersten 13 Saisonspiele konnten die Broncos gewinnen. Sie schlossen die Saison mit einer Bilanz von 14:2-Siegen als beste Mannschaft der AFC ab.

Die Atlanta Falcons erreichten zum ersten Mal den Super Bowl. Unter dem früheren Cheftrainer der Denver Broncos, Dan Reeves erlebten die Falcons einen sportlichen Aufschwung und beendeten die Saison mit einer Bilanz von 14:2 als zweitbestes Team der NFC.

Die Play-offs

Spiel

Startaufstellung 
Legende:

Scoring 
 1st Quarter
ATL – FG – Andersen 32 Yards 3:0 ATL
DEN – TD – Griffith 1 Yard-Lauf (Extrapunkt Elam) 7:3 DEN
 2nd Quarter
DEN – FG – Elam 26 Yards 10:3 DEN
DEN – TD – R. Smith 80 Yards-Pass von Elway (Extrapunkt Elam) 17:3 DEN
ATL – FG – Andersen 28 Yards 17:6 DEN
 3rd Quarter

 4th Quarter
DEN – TD – Griffith 1 Yard-Lauf (Extrapunkt Elam) 24:6 DEN
DEN – TD – Elway 3 Yards-Lauf (Extrapunkt Elam) 31:6 DEN
ATL – TD – Dwight 94 Yards-Kickoff Return (Extrapunkt Andersen) 31:13 DEN
DEN – FG – Elam 37 Yards 34:13 DEN
ATL – TD – Mathis 3 Yards-Pass von Chandler (Conversion Pass von Chandler unvollständig) 34:19 DEN

Spielverlauf

Erste Halbzeit 
Gleich mit ihrem ersten Drive konnten die Falcons Punkte erzielen und gingen nach einem Field Goal des dänischen Kickers Morten Andersen mit 3:0 in Führung. Die Broncos konnten ihren  80-Yards-Drive mit einem Touchdown abschließen. Im zweiten Quarter konnten die Broncos den Vorsprung auf 10:3 ausbauen. Der Kicker der Falcons vergab die Chance aus nur 26 Yards ein Field Goal zu erzielen. Im Gegenzug gelang John Elway ein 80-Yards-Touchdownpass auf Rod Smith. Kurz vor der Pause konnten die Falcons noch auf 17:6 verkürzen.

Zweite Halbzeit 
Nach dem punklosen dritten Quarter, gelang den Broncos im letzten Spielabschnitt eine Interception. Kurz darauf gelang ihnen ein weiterer Touchdown. Nur wenig später gelang Denvers Darrien Gorden seine zweite Interception. Den Folgenden Drive der Broncos konnte Elway mit einem weiteren Touchdown abschließen. Denver führte nun mit 31:6. Dem Rookie Kickoff-Returner der Falcons, Tim Dwight, gelang direkt im Anschluss ein 94-Yards-Kickoff-Return-Touchdown. Der Kicker der Broncos, Jason Elam, konnte abermals ein Field Goal erzielen. Die Falcons konnten zwar noch einen Touchdown erzielen, aber den Sieg der Broncos konnten sie nicht mehr gefährden.

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

033
Sportveranstaltung in Miami
American-Football-Veranstaltung 1999
Hard Rock Stadium
Atlanta Falcons
Denver Broncos